Серый земляной дрозд (Geokichla cinerea) — вид воробьиных птиц из семейства дроздовых (Turdidae).

Распространение 
Эндемики Филиппин. Естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные и горные леса, большая часть которых находится на высоте до 1100 метров над уровнем моря.

Описание 
Длина тела 18 см. Голова и верх пепельно-серые, крылья тёмно-серые с двумя белыми полосками. Наружные хвостовые перья заострены. Нижняя сторона белая с черноватой полосой на горле и выраженными пятнами на груди, брюхе и боках. Две вертикальные чёрные линии на светлой голове, одна проходит через глаз, вторая по задней стороне «наушников».

Охранный статус 
МСОП присвоил таксону охранный статус VU. Угрозу для вида представляет возможность утраты среды обитания.

Примечания 

Geokichla
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1894 году
Птицы Юго-Восточной Азии